Сила (), также Дар Сила () — административный регион в Республике Чад.
 Административный центр — город Гоз-Бейда.
 Площадь — , население — 
Губернатором региона является Moussa Haroun Tirgo (на 2016 год).

Сила дает значительную часть сельскохозяйственной продукции Чада.
Регион служит убежищем для значительного количества беженцев из других регионов и из соседнего Судана.

Население региона — мусульмане, либо последователи местных традиционных культов. Христиане составляют менее 0,01 % от всего населения.

География 
Регион Сила находится в юго-восточной части Чада. На севере граничит с регионами Ваддай и Батха, на западе с регионом Гера, на юге с регионом Саламат, на юго-востоке с Центральноафриканской Республикой, на востоке с Суданом.

История 
Образован 19 февраля 2008 года из департаментов  и  региона Ваддай.

Административное деление 
В административном отношении регион подразделяется на два департамента, которые включают в себя десять подпрефектур:
 Кимити
 Гоз-Бейда
 Аде
 Карфи
 Куку-Ангарана
 Модойна
 Монгороро
 Тисси

 Джуруф-эль-Ахмар
 Ам-Дам
 Магране
 Хавиш

Населённые пункты 
 Гумбату
 Биркели

Здравоохранение 
Среди медицинских и социальных проблем региона отмечаются малярия, туберкулез, СПИД, болезни, вызванные загрязнением водоемов (в частности — холера), недоедание, слабая организация помощи матерям и детям (только 17 % родов в регионе проходит с акушерской помощью)

Примечания 

Регионы Чада